Phono bezeichnet:

 Präfix für Phonologie, neben Phonetik Teil der Lautlehre

 Phonograph (Kurzform)
 Plattenspieler
 Phonoeingang
 Cinch-Stecker

 Phono (Band), chilenische Rockband
 DJ Phono, ein deutscher DJ

Siehe auch:
 Fono